Зоси́мова пу́стынь:

Монастыри
 Смоленская Зосимова пустынь, Владимирская область.
 Троице-Одигитриевская (Зосимова) пустынь, Троицкий административный округ Москвы.

Другое
 Зосимова Пустынь — ж/д платформа Киевского направления МЖД в Московской области.
 Зосимова Пустынь (с 1967 по 2008 год — детского городка Метрополитена) — посёлок в поселении Новофёдоровское Троицкого округа Москвы.